Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Novak Đoković, hetedik Australian Open győzelmét szerezhette volna meg, ezzel rekordot ért volna el. 2017-ig ő és Roy Emerson hat Australian Open férfi egyes tornagyőzelemmel áll.

Az első két kiemeltnek volt lehetősége arra, hogy a tornát követően a világranglista élén álljon. Novak Đoković ezt abban az esetben érhette volna el, ha megnyeri a tornát, és Andy Murray nem jut az elődöntőbe. Đoković már a második körben, Murray a negyedik körben esett ki, ezzel Murray megtartotta első helyét a világranglista élén.

A versenyen Roger Federer ötödször lett bajnok, ezzel egyben 18. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 arányban legyőzte Rafael Nadalt.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei 
 Selejtező eredményei 
 Eredménytábla
 Selejtező eredménytáblája 

F1